Voir aussi les homophones .

Eiken peut désigner : 
 Eiken, une commune suisse du canton d'Argovie ;
 , une ancienne municipalité de Norvège, dans le comté de Vest-Agder ;
 , un test d'anglais dirigé par un organisme japonais à but non lucratif, la Société pour les essais de compétence en anglais, Inc (STEP), et soutenu par le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie (MEXT) ; 
 Eiken (株式会社エイケン, Kabushiki kaisha Eiken), un studio d'animation japonais créé le  et anciennement connu sous le nom de Tele-Cartoon Japan ;
 , une série de manga et d'anime créée en 2001 par  ;

Eiken est aussi un prénom notamment porté par :
 Eiken Shōji (1923-2015), acteur japonais.